Municipio de Timber Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Timber Creek (condado de Marshall, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Timber Creek (condado de Nance, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Nance.